De Landesliga Hamburg 1971/72 was het 27ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

ASV Bergedorf 85 werd kampioen en SC Concordia Hamburg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, geen van beiden kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1971/72